REDIRECT El lluitador (pel·lícula de 2008)